Pedroche steht für:

 Pedroche, Gemeinde in Spanien

Pedroche ist der Familienname von:

 Cristina Pedroche (* 1988), spanische Schauspielerin